Су има више значења:
 Су (митологија), египатско божанство
 Округ Су (Ајова)
 Округ Су (Небраска)
 Округ Су (Северна Дакота)
 Су, староседелачки народ америчког Средњег запада